Volt, mértékegység
 Volt, Disney egész estés film
 VOLT Fesztivál, soproni ifjúsági program